Иосиф Гуревич:
 Гуревич, Иосиф Борисович (1924 — конец 1970-х) — советский футболист; футбольный судья.
 Гуревич, Иосиф Львович (1901—1968) — советский учёный, горный инженер-технолог нефтяной промышленности, организатор и педагог.